South West kan syfta på följande platser:

 South West, Nigeria
 South West, Western Australia – en region i Western Australia, Australien
 Sydvästra England – en region i England
 South West Community Development Council, Singapore